Джеймс Тейлър може да се отнася за:
 Джеймс Тейлър (1930 – 1970) – американски тест пилот и астронавт на USAF
 Джеймс Тейлър (р. 1948) – американски певец, китарист и автор на песни

Пояснителни страници